Stednavnet Freiberg kan henvise til flere steder:
 Freiberg (Sachsen)
 Freiberger Mulde, en flod gennem Sachsen
 Freiberg am Neckar i den tyske delstat Baden-Württemberg
 Freiberg in Mähren er det tidligere navn for byen Příbor i Tjekkiet, tidligere Mähren. (Sigmund Freuds fødeby).
 Desuden finder der i flere tyske byer bydele med navnet 'Freiberg'